toga (Romeins kledingstuk), een kledingstuk in het oude Rome
toga (kleding in moderne tijd), een kledingstuk in de moderne tijd
Toga (eiland), een eiland in Vanuatu
Toga (Castellón), een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
Toga II (programma), een computer schaakprogramma